Millennium Tower är namnet på byggnader i flera städer.

 Millennium Tower (Wien)
 Millennium Tower (Bratislava)
 Millennium Tower (Amsterdam)
 Millennium Tower (Rotterdam)
 Millennium Tower (Penang)
 Millennium Tower (San Francisco)
 Millennium Tower (Dubai)